Slovo imatrikulace se používá ve více významech:

 Zápis do matriky (seznamu) – původní význam.
 Imatrikulace – uvedení studenta do vysokoškolského studia.
 Imatrikulace (letectví) – registrační značka letadel.

Externí odkazy